Barbo-Waxenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Engelbert Barbo von Waxenstein (1664–1706), Weihbischof in Breslau

 Robert Barbo-Waxenstein (1889–1977), slowenischer Schriftsteller und Philosoph